Чемпионат Украины по футболу 2010 года среди женских команд () — 19-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 2 мая, а завершился 13 ноября 2010 года. Звание чемпиона Украины второй год подряд завоевала черниговская «Легенда», доведя этот показатель до 6 титулов. Лучшим бомбардиром чемпионата стала Анна Мозольская из харьковского «Жилстроя-1», забившая в 13 играх 20 голов.

Участники 
В чемпионате в 2010 году принимали участие 9 команд. После годичного перерыва в турнир вернулись одесская «Черноморочка» и херсонская «Южанка».

Турнирная таблица 
Команда «Южанка-Мастер» (Херсон) снялась по ходу чемпионата. В матчах с ней всем командам были присуждены технические победы (+:-).

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2010
Футбол на Украине в 2010 году
2010 год в женском футболе